Се́льское поселе́ние «Талецкое» — муниципальное образование в Заиграевском районе Бурятии Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Нижние Тальцы.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Бурятия от 31 декабря 2004 года № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия»

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт: талецкое.рф

Муниципальные образования Заиграевского района
Сельские поселения Бурятии